Ориньяк - топоним:

 Ориньяк () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Ориньяк () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Ориньяк —  кантон в департаменте Верхняя Гаронна региона Юг—Пиренеи Франции.

См. также 
 Ориньякская культура